Niemcy:
 Paderborn – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Paderborn – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Paderborn
 Paderborn – były powiat w latach 1816-1974

Stany Zjednoczone:
 Paderborn – jednostka osadnicza

Inne:
 Paderborn – księstwo

Zobacz też:
 Archidiecezja paderborńska
 Metropolia paderborńska